Franciaország
Châteaubourg, település Ardèche megyében
Châteaubourg, település Ille-et-Vilaine megyében